Goldblatt steht für:
 einen Pilz (Phylloporus pelletieri), siehe Europäisches Goldblatt

Personen:
 Burt Goldblatt (1924–2006), US-amerikanischer Grafikdesigner, Fotograf und Autor
 David Goldblatt (1930–2018), südafrikanischer Fotograf
 David Goldblatt (Autor) (* 1965), britischer Autor soziologischer und fußballhistorischer Bücher
 Harry Goldblatt (1891–1977), US-amerikanischer Pathologe
 Mark Goldblatt, US-amerikanischer Filmeditor und Regisseur
 Maurice Walter Goldblatt (1895–1967), britischer Mediziner und Toxikologe
 Peter Goldblatt (* 1943), südafrikanischer Botaniker
 Scott Goldblatt (* 1979), US-amerikanischer Schwimmsportler
 Stephen Goldblatt (* 1945), britischer Kameramann

Siehe auch:
 Goldblat
 Blattgold